Lovas Dániel (1954) újságíró, szerkesztő
 Lovas Dániel (?) színész, szinkronszínész